ТНБ — многозначная аббревиатура, которая может означать:
 Тарифно-нормировочное бюро
 Топливно-наливная баржа
 Транснациональный банк
 
Твоё нежное безумие(группа)

"Твоё нежное безумие" - группа созданная Еленой Ипатовой и Дмитрием Терентьевым. Основана группа в 2007-2008 году, а распалась она в *2015. Также Елена и Дмитрий хотели *чтобы их друг Андрей Гатенян также участвовал в группе, но он отказался.
Мы знаем только 3 песни от него: "Песня овечки", "Песня Андрея вместо утреннего кофе" и "О том как Андрюша песню писал"

См. также 
  — аббревиатура латиницей